Маруна дівоча (Tanacetum parthenium, syn. Chrysanthemum parthenium) — трав'яниста лучна рослина родини складноцвітих.
 Маруна велика — кануфер.
 Маруна рожева (Pyrethrum roseum), кавказька ромашка.
 Маруна цинерарієлиста (Pyrethrum cinerariifolium), далматська ромашка.
 Маруна червона (Pyrethrum coccineum).

Примітки

Посилання 
 Маруна //Лікарські рослини: енциклопедичний довідник/ Відп.ред. А. М. Гродзінський. —К.:Видавництво «Українська Енциклопедія» ім. М. П. Бажана, Український виробничо-комерційний центр «Олімп»,1992.— 544с: ISBN 5-88500-055-7
 
Пижмо